I2, I-2, I/2 ou I02 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Erebus (I02), un monitor de la Royal Navy au cours des deux guerres mondiales ;
 I-2, un croiseur sous-marin de la Marine impériale japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Informatique 
 I2, une société, membre de Liberty Alliance ;
 I2 Limited, une société de logiciel appartenant à IBM ;
 Internet2, un consortium à but non lucratif conduit par plus de 200 universités des États-Unis et des partenaires commerciaux.

Sciences 
Chimie 
 Diiode (symbolisée I2) une molécule composée de deux atomes d'iode liés entre eux.

Médecine
 Chorée rhumatismale (I02), d'après la Classification internationale des maladies.

Transport 
Aviation 
 .

Train
 Voitures I2, voitures pour trains internationaux de la SNCB.

Routes 
  Interstate 2 (I-2), une autoroute américaine reliant Peñitas à Harlingen ;
  Route slovaque I/2 reliant Holíč à la frontière hongroise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Formule brute